Wasabia es un género de plantas con flores perteneciente a la familia Brassicaceae.

Especies 
Wasabia japonica

Enlaces externos 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=22669

Brassicaceae